Mulier ist der Familienname folgender Personen:

 Pieter Mulier (1615–1659), niederländischer Marinemaler
 Pieter Mulier der Jüngere, genannt il Tempesta (1637–1701), Maler
 Pim Mulier (1865–1954), niederländischer Sportfunktionär